San Juan del Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan del Valle, Puebla, Chilchotla, 
 San Juan del Valle, La Trinitaria, 
 San Juan del Valle, Oxchuc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar